Джорни, Аурелио (1895—1938) — американский пианист и композитор.
 Джорни — американский фильм-драма 1995 года, режиссёр Том Маклафлин.